Даге́ш — диакритический знак (точка) в еврейской письменности, ставящийся в середине букв с целью изменить либо удвоить соответствующий согласный звук.

С грамматической точки зрения различают два типа дагеша, графически изображаемых одинаково: «каль» (лёгкий, слабый) и «хазак» (сильный).

Дагеш каль 
Дагеш каль ставится в буквы , , , ,  и  после «шва нах» или в начале слова, превращая фрикативный согласный во взрывной.

В современном иврите только ,  и  сохранили фрикативное звучание, которое они изменяют при дагеше с [в] на [б], [х] на [к] и [ф] на [п], соответственно.

В позднем ашкеназском иврите и в идише буква ת без дагеша называется  и произносится c как в «cыт», остальные буквы из таблицы произносятся как в Израиле.

Дагеш хазак 
Дагеш хазак в древнем иврите означал геминацию (удвоение) согласного.
Дагеш никогда не ставится в гортанные согласные , , ,  и  (за редчайшими исключениями в масоре — в алеф и реш).

В современном иврите дагеш хазак фонетически проявляется точно так же и в тех же трёх буквах, что и дагеш каль (см. выше).

Маппик 
Маппи́к — точка в середине буквы ה в конце слова — дагешем не является, хотя графически выглядит так же. Обозначает, что при аккуратном произношении буква должна произноситься как согласный звук, тогда как в более распространённом случае эта буква в конце слова не имеет маппика и является частью обозначения гласного.

См. также 
 Огласовки в еврейском письме
 Шадда
 Геминация
 Интерпункт

Примечания

Ссылки 

Еврейские диакритические знаки